Riksförbundet FUB är en svensk funktionhinderorganisation som bildades i april 1956 under namnet Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, R.F.U.B. Förbundets första ordförande var överläkare Torsten Ramer. Innan dess hade Föreningen för Utvecklingsstörda Barn bildats i Stockholm, den 17 november 1952.

Riksförbundet FUB arbetar för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer, och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Organisation
Riksförbundet FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv. Det finns 152 lokalföreningar och 20 länsförbund med cirka 25 000 medlemmar.

Verksamhet
Riksförbundet FUB bevakar personer med intellektuell funktionsnedsättnings intressen i kommuner, regioner, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden. Man sprider information till egna medlemmar och till allmänheten samt erbjuder medlemsstöd genom medlemsrådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurister. Riksförbundet FUB arbetar för att skapa mötesplatser och aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Inre Ringen Sverige 
Inre Ringen Sverige är den del av Riksförbundet FUB som drivs av personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Förbundstidning - Unik
Tidningen Unik är FUB:s medlemstidning som kommer ut fem gånger per år.

Historik
År 1952 bildades den första FUB-föreningen i Stockholm. Det tog fyra år för organisationen att bli ett riksförbund. Året därpå fanns det 11 föreningar.

Se även
Föreningen för sinnesslöa barns vård

Källor
Trettiofem år med Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna i Stockholm 1952-1987, red. Agneta Kanold, Stockholm 1990
FUB

Externa länkar
FUB
Klippan

Funktionsrättsorganisationer i Sverige

Organisationer bildade 1956
Organisationer i Stockholm